Causeway kan syfta på:

Geografi

Irland 

 Causeway (ort i Irland), Munster, Ciarraí,

Kiribati 

 Nawerewere Village, ort, Gilbertöarna, Tarawa, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Kiribatiförgreningar